Среднеатланти́ческий региона́льный космопо́рт () — коммерческий космодром, занимающий южную часть территории принадлежащего НАСА Центра полётов Уоллопс () на полуострове Делмарва к югу от Чинкотиги (Chincoteague), штат Виргиния.

История появления 
В июле 2003 года главы правительств штатов Виргиния и Мэриленд приняли совместное решение поручить Комиссии по коммерции и торговле штата Виргиния и Комиссии по бизнесу и экономическому развитию штата Мэриленд сформировать рабочую группу, которая бы разработала концепцию и план мероприятий по включению функций коммерческого космодрома в структуру управления и функционирования Центра полётов на острове Уоллопс. Инвестиционный проект по развитию космодрома, первоначально известного под названием «Центр космических полётов Виргинии» (Virginia Space Flight Center), был реализован «Организацией коммерческих полётов Виргинии» () за счёт федерального бюджета, бюджетов штатов, а также средств частных вкладчиков.

Стартовые площадки 
Стартовый комплекс LP-0 ( или ) состоит из двух пусковых площадок LP-0A (Pad 0A) и LP-0B (Pad 0B).

Пусковая площадка 0A (LP-0A) была построена для ракеты , которая совершила один полёт в 1995 году с этой площадки; впоследствии программы ракеты была закрыта. В сентябре 2008 года первоначальная пусковая ферма была снесена и перестроена для использования c РН Антарес.

Пусковая площадка 0B (LP-0B) начала функционировать в 1999 году, впоследствии была модернизирована. Используется для запусков РН Минотавр

Хронология запусков 
Первый запуск состоялся 16 декабря 2006 года в 12:00 (GMT), когда принадлежащая компании «Orbital Sciences» ракета-носитель «Минотавр» вывела на орбиту два спутника:  (ВВС США) и  (НАСА).

Хронология суборбитальных запусков

Ссылки 
 В США заработал новый коммерческий космодром // Membrana.ru
 Mid-Atlantic Regional Spaceport web site
 Mid-Atlantic Regional Spaceport Implementation Plan, April 2004
 Blog about the Mid-Atlantic Regional Spaceport
 Wallops Flight Facility site

Примечания 

Космодромы США